Be Our Guest est une série télévisée de 1960.
Be Our Guest est une chanson du film La Belle et la Bête.

Voir aussi